Klakstein ist der Familienname der folgenden Personen:
 Bára Skaale Klakstein, färöische Fußballspielerin und -trainerin
 Eyðvør Klakstein, färöische Fußballspielerin